Medicina bezeichnet:

 das lateinische Wort für Medizin

Schriften
 die Heilmittelsammlung in lateinischer Sprache Medicina Plinii
 den erhaltenen medizinischen Teil, De medicina, der großen Enzyklopädie des Aulus Cornelius Celsus
 die Sammelhandschriften spätantiker Herkunft Medicina antiqua
 die ehemalige wissenschaftliche Fachzeitschrift Medicina. Legalis. Baltica

Geografisches
 die italienische Gemeinde Medicina in der Metropolitanstadt Bologna
 den Ortsteil Medicina der italienische Gemeinde Pescia

Siehe auch:
 De medicina
 De re medica